Van Haeften, een Nederlandse adellijke familie met de titel baron, die in 1881 is uitgestorven;
Van Haeften, een Nederlandse adellijke familie met het predicaat jonkheer.

 Benedictus van Haeften, proost van de abdij van Affligem, in de Spaanse Nederlanden doch afkomstig van Utrecht (1588 - 1648).
 G.A. van Haeften Nederlands topmilitair en Inspecteur van het Wapen der Marechaussee (1862 - 1934)
 Jacobus van Haeften, advocaat en rechter in Utrecht (1751- 1841)